Европско првенство у фудбалу за жене је најважније међународно фудбалско такмичење женских репрезентација европских држава, чланица УЕФА-е. Одржава се сваке четврте године.

Претеча УЕФА Европског првенства у фудбалу за жене био је турнир под називом УЕФА Европско такмичење за женске репрезентације. Због веће популарности женског фудбала, такмичењу је 1990. дат статус Европско првенство. Од 1991. до 1995. ово такмичење је било само као квалификациони турнир за Светско првенство. Од 1999. године, почиње да се користи систем групе.

Одржано је девет УЕФА Европских првенства и три УЕФА Европска такмичења. Последње првенство је одржано у јулу и август 2017. године, а домаћин је била Холандија.

Експанзија 
Турнир је у почетку играло четири репрезентације. Друга експанзија се догодила 1997. и тада је први пут учествовало осам тимова, а трећа експанзија се догодила 2009. године, када је учествовало 12 тимова. Од 2017. године на првенству учествује 16 репрезентација.

Резултати

УЕФА Европско такмичење за женске репрезентације

УЕФА Европско првенство

Најуспешније репрезентације

Статистика турнира

Највећа посећеност 
 41,301 – Немачка - Норвешка, Френдс арена, Солна (2013. Финале)
 29,092 – Енглеска - Финска, Градски стадион у Манчестеру, Манчестер (2005. Групна стаза)
 25,694 – Енглеска - Шведска, Евуд парк, Блекберн (2005. Групна стаза)
 22,000 – Западна Немачка - Норвешка, Бремер Бриџ стадион, Оснабрик (1989. Финале)
 21,105 – Немачка - Норвешка, Евуд парк, Блекберн (2005. Финале)
 18,000 – Немачка - Шведска, Донајстадион, Улм (2001. Групна стаза)
 16,608 – Шведска - Немачка, Гамла Улеви, Гетеборг (2013. полуфинале)
 16,414 – Финска - Шведска, Гамла Улеви, Гетеборг (2013. Групна стаза)
 16,334 – Финска - Данска, Олимпијски стадион у Хелсинкију, Хелсинки (2009. Групна стаза)
 16,148 – Холандија - Финска, Олимпијски стадион у Хелсинкију, Хелсинки (2009. Групна стаза)

Најбољи стрелци свих времена

Најбољи стрелци на турнирима

Најбољи играчи на турнирима

Галерија

Види још 
 Европско првенство у фудбалу

Референце 

Европска првенства у фудбалу за жене